Hérissonne, mot dérivé de hérisson, a en français plusieurs sens :

Zoologie 

 Hérissonne, la femelle du Hérisson
 La Hérissonne (Arctia caja), une espèce de lépidoptères

Botanique 

 Hérissonne, l'enveloppe de la châtaigne
 Hérissonne, une variété de poire

Voir aussi 
 
 Écaille hérissonne, un lépidoptère